Michele Tito – atleta italiano
Michele Tito – giornalista italiano